James Bond kan syfta på:

 James Bond, en litterär figur skapad av Ian Fleming, se även James Bond (figur).
 Bond. James Bond, ett modemärke.
 James Bond (ornitolog) (1900–1989), amerikansk ornitolog.